Cingel (koord)
Singel